Ruwāndiz kan syfta på följande platser:

Irak 

 Ruwāndiz (distriktshuvudort i Irak), Arbil, 
 Qeza-î Ṟuwandiz, distrikt, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar